Il singolare del torneo di tennis Weiden Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Dinu Pescariu che ha battuto in finale Lars Burgsmüller 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Marcelo Charpentier (primo turno)
 Félix Mantilla (secondo turno)
 Dmitrij Poljakov (primo turno)
 Lars Burgsmüller (finale)

 Omar Camporese (primo turno)
 Roberto Carretero-Diaz (primo turno)
 Emilio Benfele Álvarez (quarti di finale)
 David Škoch (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Weiden Challenger 1995